Ве́кторный опера́тор Лапла́са (или ве́кторный лапласиа́н) — это векторный дифференциальный оператор второго порядка, определённый над векторным полем и обозначаемый символом , аналогичный скалярному оператору Лапласа. Векторный оператор Лапласа действует на векторное поле и имеет векторное значение, тогда как скалярный лапласиан действует на скалярное поле и имеет скалярное значение. При вычислении в декартовых координатах получаемое векторное поле эквивалентно векторному полю скалярного лапласиана, действующего на отдельные компоненты исходного вектора.

 ''Поскольку векторный и скалярный лапласианы обозначаются одним и тем же символом, большой греческой буквой дельта, но являются разными математическими объектами, в рамках данной статьи векторный лапласиан обозначается черным цветом, а скалярный лапласиан — синим.

Определение 
Векторный оператор Лапласа векторного поля  определяется следующим образом:

 Через оператор набла:
  .

 Через градиент, дивергенцию и ротор:
 .

В декартовых координатах векторный лапласиан векторного поля  можно представить в виде вектора, компонентами которого являются скалярные лапласианы компонент векторного поля :

  ,

где , ,  — компоненты векторного поля .

Выражения для векторного оператора Лапласа в других системах координат можно найти в статье «Оператор набла в различных системах координат».

Обобщение 

Лапласиан любого тензорного поля  (скаляры и векторы являются частными случаями тензоров) определяется как дивергенция градиента тензора:

 .

В случае если  — это скаляр (тензор нулевого порядка), оператор Лапласа принимает привычную форму.

Если  — это вектор (тензор первого порядка), то его градиент это ковариантная производная, которая является тензором второго порядка, а его дивергенция — это снова вектор. Формула для векторного лапласиана может быть представлена как дивергенция выражения для градиента вектора:

 ,

где   (общий вид компоненты тензора),  и  могут принимать значения из множества .

Аналогично, скалярное произведение вектора на градиент другого вектора (тензор второго порядка), значением которого является вектор, может быть рассмотрено как произведение матриц:

 .

Данное выражение зависит от системы координат.

Использование в физике 
Примером использования векторного оператора Лапласа являются уравнения Навье — Стокса для вязкой несжимаемой жидкости:

 ,

где слагаемое с векторным оператором Лапласа от поля скоростей  представляет собой вязкость жидкости.

Уравнения плоской электромагнитной волны:

Литература 

В.Г.Воднев, А.Ф.Наумович, Н.Ф.Наумович "Математический словарь высшей школы". Издательство МПИ 1984. 
И.В.Савельев "Курс общей физики" том II

Примечания 

Дифференциальные операторы